Beaverdam Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Beaverdam Township (Cherokee County, North Carolina)
 Beaverdam Township (Haywood County, North Carolina)
 Beaverdam Township (Richmond County, North Carolina)
 Beaverdam Township (Watauga County, North Carolina)

Siehe auch:
 Beaver Dam Township